Elitserien i handboll för damer 2008/2009 spelades 20 september 2008-24 mars 2009. Seriesegrare blev IK Sävehof, som gick igenom serien utan att förlora en enda poäng. IK Sävehof vann sedan även det svenska mästerskapet efter slutspel.

Skånela IF Dam och Avesta Brovallen HF åkte ur Elitserien. Önnereds HK och HF Kroppskultur Dam fick kvala för att hålla sig kvar i Elitserien.  Nykomlingar till säsongen 2009/2010 blev Rimbo HK som vann Division I norra och Kärra HF som vann Division I södra.

Sluttabell

Slutspel om svenska mästerskapet

Kvartsfinaler

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|IK Sävehof - BK Heid  (2 - 0)
|-
| 28 mars2009
| align="left"|<center>Heid - Sävehof
| 18 - 27
| 630
|-
| 5 april2009
| align="left"|<center>Sävehof - Heid
| 32 - 16
| 570
|-
| colspan="4"|Skövde HF - Spårvägens HF  (2-0)
|-
| 29 mars2009
| align="left"|<center>Spårvägen - Skövde
| 16 - 22
| 336
|-
| 1 april2009
| align="left"|<center>Skövde - Spårvägen
| 29 - 22
| 980
|-
| colspan="4"|Skuru IK - Team Eslövs IK  (1-2)
|-
| 29 mars2009
| align="left"|<center>Eslöv - Skuru
| 29 - 39
| 382
|-
| 1 april2009
| align="left"|<center>Skuru - Eslöv
| 24 - 30
| 403
|-
| 5 april2009
| align="left"|<center>Skuru - Eslöv
| 22 - 28
| 383
|-
| colspan="4"|IVH Västerås - LUGI HF  (2-0)
|-
| 28 mars2009
| align="left"|<center>LUGI - Västerås
| 21 - 23
| 663
|-
| 1 april2009
| align="left"|<center>Västerås - LUGI
| 25 - 21
| 652
|}

Semifinaler

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! width="50px"|Datum
! width="120px"|Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|IK Sävehof - Team Eslövs IK (3-0)
|-
| 19 april2009
| align="left"|<center>Sävehof - Eslöv
| 26-19
| 900
|-
| 21 april2009
| align="left"|<center>Eslöv - Sävehof
| 26-30
| 486
|-
| 25 april2009
| align="left"|<center>Sävehof - Eslöv
| 32-26
| 535
|-
| colspan="4"|Skövde HF - IVH Västerås (3-1)
|-
| 18 april2009
| align="left"|<center>Skövde - Västerås
| 27 - 24
| 723
|-
| 21 april2009
| align="left"|<center>Västerås - Skövde
| 24-21
| 1.164
|-
| 24 april2009
| align="left"|<center>Skövde - Västerås
| 23-21
| 1.197
|-
| 29 april2009
| align="left"|<center>Västerås - Skövde
| 22-29
| 1.087
|}

Final 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|Final i Globen
|-
| 9 maj2009
| IK Sävehof - Skövde HF
| 32-19
| 10.095
|-
|}

IK Sävehof svenska mästarinnor säsongen 2008/2009.

Skytteligan
Sabina Jacobsen, Lugi HF - 22 matcher, 178 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

SM-slutspelet 2009
Svenska handbollförbundets hemsida
Resultat damernas Elitserie 2008/2009
Everysport - Elitserien i handboll för damer 2008/2009

Sport i Sverige 2008
Sport i Sverige 2009
Handbollssäsongen 2008/2009
2008/2009